Lou Reed – cantautore, chitarrista e poeta statunitense
 Lou Reed – album di Lou Reed del 1972
 Lou Reed – rugbista gallese
 270553 Loureed – asteroide della fascia principale